Су́кко́зеро () — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 139,4 км перегона Руголамби — Брусничная Западно-Карельской магистрали.

Общие сведения 
Станция территориально расположена в одноимённом посёлке Муезерского района Карелии. Сдана в эксплуатацию 1 ноября 1960 года в составе первой очереди Западно-Карельской магистрали.

В середине 2010-х годов на станции был выложен тротуарной плиткой новый перрон и установлен пассажирский павильон. Функционирует пост ЭЦ, обеспечивая  автоблокировку на линии.
На станции есть пункт подмены локомотивных бригад, филиал ТЧЭ-30 Суоярви (от ТЧ Суоярви), дистанция пути.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год по станции проходят пассажирские поезда дальнего следования: № 680 сообщением Петрозаводск — Костомукша — Петрозаводск и № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург.

От станции два раза в неделю курсирует пригородный поезд сообщением Суккозеро — Лендеры — Суккозеро. С начала 2010-х годов существует угроза отмены вагона Суккозеро — Лендеры вследствие убыточности перевозок. Более того, поезд отменялся с 1 сентября 2014 года по 1 октября 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Суккозеро на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Суккозеро на railwayz.info
 Паспорт станции Суккозеро на сайте РЖД.
 Паспорт станции Суккозеро на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия СУОЯРВИ-1- Юшкозеро.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1960 году
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции по алфавиту
Муезерский район